Die Saison 1998/99 war die 28. Spielzeit des Korać-Cup, der von der FIBA Europa ausgetragen wurde.

Den Titel gewann zum zweiten Mal der FC Barcelona aus Spanien.

Modus 
Es nahmen 63 Mannschaften teil. Nach der Qualifikationsrunde spielten diese Teams eine Gruppenphase, die aus 15 Gruppen mit je vier Teams und einer Gruppe mit drei Teams bestand. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Sechzehntelfinale, gefolgt von Achtel, Viertel, Halb und Finale. 

Die Sieger der Spielpaarungen in den Finalrunden wurden in Hin- und Rückspiel ermittelt.

1. Runde (Qualifikation) 
 Hinspiele: 16. September 1998
 Rückspiele: 23. September 1998

|}

Gruppenphase 
 1. Spieltag: 7. Oktober 1998
 2. Spieltag: 14. Oktober 1998
 3. Spieltag: 21. Oktober 1998
 4. Spieltag: 4. November 1998
 5. Spieltag: 11. November 1998
 6. Spieltag: 18. November 1998

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Gruppe M

Gruppe N

Gruppe O

Gruppe P

Runde der letzten 32 
 Hinspiele: 9. Dezember 1998
 Rückspiele: 16. Dezember 1998

|}

Achtelfinale 
 Hinspiele: 13. Januar 1999
 Rückspiele: 20. Januar 1999

|}

Viertelfinale 
 Hinspiele: 10. Februar 1999
 Rückspiele: 17. Februar 1999

|}

Halbfinale 
 Hinspiele: 3. März 1999
 Rückspiele: 10. März 1999

|}

Finale 
 Hinspiel: 24. März 1999
 Rückspiel: 31. März 1999

|}

 Final-Topscorer:  Aleksandar Đorđević (FC Barcelona): 38 Punkte

Siehe auch 
 FIBA Euroleague 1998/99
 FIBA Saporta-Cup 1998/99

Weblinks 
 Geschichte des Korać-Cups auf fibaeurope.com
 Spielplan der Saison 1998/99 auf fibaeurope.com
 Statistik der Saison 1998/99 auf linguasport.com

1998 99
Basketballsaison 1998/99